I Got Love – singolo di Nate Dogg del 2001
 I Got Love – singolo di MiyaGi & Ėndšpil' del 2016